Геннадий Кувшинов
 Кувшинов, Геннадий Анатольевич (1965—1997) — пожарник, погибший при исполнении служебных обязанностей.
 Кувшинов, Геннадий Евграфович (1937—2018) — советский и российский учёный-электротехник.
 Кувшинов, Геннадий Георгиевич (род. 1949) — российский учёный, профессор, доктор технических наук.